Kunst-Fabrik oder Kunstfabrik steht für:

 Heyne Kunst Fabrik, Kunsthalle in Offenbach
 Klauersche Kunst-Fabrik in Weimar, siehe Martin Gottlieb Klauer
 Kunstfabrik Schlot, Jazzclub in Berlin-Mitte